Giovanni De Prà – calciatore italiano
 Pierre de Pra – religioso italiano, vescovo di Aosta
 Ruben De Pra – pattinatore di figura italiano
 Tommaso De Prà – ex ciclista su strada italiano